Saraceno – forma singolare dell'etnonimo "Saraceni"

Architettura
 Torre del Saraceno – torre dell'Isola del Giglio (GR), Italia
 Villa Saraceno – villa veneta di Agugliaro (VI), Italia
 Villaggio Saraceno – complesso rupestre di Matera, Italia

Persone 
 Andrea Saraceno (1739-1829) – nobile italiano
 Blues Saraceno (1971) – chitarrista, compositore e produttore discografico statunitense
 Chiara Saraceno (1941) – sociologa italiana
 Pasquale Saraceno (1903-1991) – economista italiano
 Pietro Saraceno (1940-1998) – storico italiano
 Tomás Saraceno (1973) – artista, architetto e performer argentino
Vittorio Saraceno (XVIII secolo – ...) – economista e numismatico italiano

Pagine correlate 
 Saracen
 Saraceni (disambigua)
 Monte Saraceno